Zavala steht für:
 Zavala (Hvar), Ort auf der Insel Hvar in Kroatien
 Zavala (Mosambik), Ort in Mosambik
 Zavala (Distrikt), Verwaltungseinheit in Mosambik 
 Zavala County im US-Bundesstaat Texas

Zavala ist der Familienname folgender Personen:
 Alejo Zavala Castro (* 1941), mexikanischer Priester, Bischof von Chilpancingo-Chilapa
 Beatriz Zavala Peniche (* 1957), mexikanische Politikerin
 Cedric Bixler-Zavala (* 1974), US-amerikanischer Sänger (At the Drive-In)
 Fernando Zavala (* 1971), peruanischer Politiker
 Gabino Zavala (* 1951), emeritierter Weihbischof in Los Angeles
 Iris Zavala (1936–2020), puerto-ricanische Schriftstellerin, Dichterin und Hochschullehrerin
 Jesús Eduardo Zavala (* 1987), mexikanischer Fußballspieler
 Joaquín Zavala (1835–1906), nicaraguanischer Politiker
 José Toribio Medina Zavala (1852–1930), chilenischer Bibliograf und Geschichtsschreiber
 Juan Zavala de la Puente (1804–1879), Ministerpräsident von Spanien
 Justino Zavala Muniz (1898–1968), uruguayischer Schriftsteller und Politiker
 Manuel Lorenzo Justiniano de Zavala y Sáenz (1788–1836), mexikanischer Botschafter
 Maria Elena Zavala (* 1950), US-amerikanische Biologin und Hochschullehrerin
 María Guadalupe García Zavala (1878–1963), Ordensschwester und Ordensgründerin der römisch-katholischen Kirche
 Miguel García Granados Zavala (1809–1878), guatemaltekischer Präsident
 Silvio Zavala (1909–2014), mexikanischer Historiker

Siehe auch:
 Savala
 Sawala